Anatonchus är ett släkte av rundmaskar. Anatonchus ingår i familjen Anatonchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Anatonchus